Die Super liga 2021/22 war die 16. Spielzeit der höchsten serbischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 16. Juli 2021 und endete am 22. Mai 2022.

Modus 
Nach der Vorrunde wurde die Liga in zwei Endrunden geteilt. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 erreichten die Meisterschaftsrunde, in der sie in sieben Play-Off-Spielen um die Meisterschaft spielten. Die Vereine auf den Rängen 9 bis 16 spielten in sieben Play-Out-Spielen gegen den Abstieg, die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab, während die Vereinen auf Platz 13 und 14 Relegationsspiele gegen den Dritten und Vierten aus der Prva Liga absolvierten. Den Mannschaften wurden dabei jeweils die Hälfte der erzielten Punkte aus der in 30 Spieltagen ausgetragenen Vorrunde gutgeschrieben, dabei wurden halbe Punkte aufgerundet. Schließlich absolvierte nach Ende der Endrunde jeder Verein insgesamt 37 Spiele.

Vereine 
Teilnehmer waren die besten 14 Mannschaften aus dem Vorjahr, sowie die zwei Aufsteiger aus der Prva Liga, FK Radnički 1923 Kragujevac und FK Kolubara.

Vorrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die acht bestplatzierten Teams des Grunddurchgangs treten je einmal gegeneinander an, um den Meister und die internationalen Startplätze auszuspielen. Alle Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übertragen.

Abstiegsrunde 
Die acht schlechteren Teams des Grunddurchgangs treten je einmal gegeneinander an, um die beiden Absteiger zu bestimmen. Alle Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übertragen.

Relegation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 treffen auf die Vereine, die Platz 3 und 4 in der Prva Liga erreicht haben. Die Spiele wurden am 25. und 29. Mai 2022 ausgetragen.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der SuperLiga
 Saison 2021/22 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22